Jaskinia Zamkowa – jaskinia na Januszkowej Górze na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Jaskinia Zamkowa – jaskinia w Melsztynie na Pogórzu Wiśnickim